Puerto Callao puede referirse a:

 Localidad de Puerto Callao en Ucayali, Perú.
 Puerto del Callao, en la costa del Perú.